Пробиан (Probianus) е име на:

 Петроний Пробиан, консул 322 г.; баща на Фалтония Бетиция Проба и Петроний Пробин
 Целий Аконий Пробиан, консул 471 г.

Вижте също 
 Проб (пояснение)
 Пробин
 Проба (пояснение)